De grijskaprupsvogel (Edolisoma remotum synoniem: Coracina remota) is een rupsvogel die  endemisch is  in de Bismarck-archipel.

Verspreiding en leefgebied 
De soort telt 4 ondersoorten:
 E. r. remotum: Nieuw-Ierland, Lavongai en Feni.
 E. r. ultimum: Tabar, Lihir en Tanga.
 E. r. saturatius: de noordelijke en centrale Salomonseilanden.
 E. r. erythropygium: de zuidelijke Salomonseilanden.

Rupsvogels
Dier uit het Australaziatisch gebied
IUCN-status niet bedreigd